Alef može biti:
 Alef (slovo), prvo slovo hebrejske abecede
 Alef broj